Pau (náutica) — peças de madeira utilizadas na manobra
Paus — naipe do baralho
Madeira — material
Pênis — forma vulgar de referir-se ao órgão genital masculino

Localidades 

Pau (Girona) — um município da Espanha na comunidade autónoma da Catalunha

Pau (Pirenéus Atlânticos) — um município francês na região da Aquitânia

Pau (Oristano) — uma comuna italiana da região da Sardenha

Paus (Alquerubim) — um lugar no concelho de Albergaria-a-Velha
Paus (Resende) — uma freguesia portuguesa

Desambiguações de topônimos